Metrogas es el nombre de diversas compañías distribuidoras de gas natural:

 Metrogas (Argentina), empresa argentina.
 Metrogas (Chile), empresa chilena.